Душица Новаковић (Горњи Милановац, 13. јул 1983) српска је позоришна, телевизијска, филмска и гласовна глумица и редитељка синхронизација.

Биографија 
Рођена је 13. јула 1983. године  у Горњем Милановцу. Дипломирала је глуму 2008. године на Академији уметности у Београду, у класи професора Небојше Дугалића.

Игра у представама Позоришта на Теразијама, а неке од њих су: “Мистер Долар”, „Главо Луда” (Соња), „Мама Миа” (Тања), „Чикаго” (Мама Мортон), „Бриљантин”, „Ребка”, „Цигани лете у небо”, „Коса”. 

Активно се бави режијом и позајмљивањем гласа у синхронизацијама играних и цртаних филмова и серија за студије Лаудворкс, Блу хаус, Вочаут, Моби, Ливада Београд, Мириус, Соло и Студио као и за Аудио Визард Ем ен Ди, Басивити, Призор и Синкер медија.

Филмографија 

|-
| 2010. || Мирис кише на Балкану || Гретен
|-
| 2015. || Заборављени умови Србије || Смиља
|-
| 2016—2017. || Село гори, а баба се чешља || Стефанија
|-
| 2017. || Синђелићи || Снежана Милеуснић
|-
| 2019. || Шифра Деспот || Оперативац 5 - Драгица
|}

Улоге у синхронизацијама

Извори

Спољашње везе 
 

Рођени 1983.
Горњомилановчани
Српске глумице
Српски гласовни глумци
Биографије живих особа